Raposa (ou zorra) — animal mamífero canídeo
Zorra (peixe) (Alopias vulpinus)
Zorra (candomblé) — tipo de pó do candomblé
Zorra (Ontário) — cidade em Oxford County, Ontário, Canadá
Zorra Total — programa humorístico brasileiro, de 1999 a 2015
Zorra (programa de televisão) — programa humorístico brasileiro, de 2015

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de animais